Телойнш (Амаранте) — район в Португалии, входит в округ Порту.
 Телойнш (Вила-Пока-де-Агиар) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.